Коронел Траконис 5. Сексион има више значења:

 Коронел Траконис 5. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Коронел Траконис 5. Сексион, Сан Исидро (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику